Burundi Bwacu () – національний гімн Бурунді. Написаний групою авторів під керівництвом католицького священика Жана-Батіста Нтахокайя. Музику склав Марк Баренґаябо. Офіційно прийнятий у 1862 році.

Слова гімну

Див. також 
 Герб Бурунді
 Прапор Бурунді

Національні символи Бурунді
Бурунді
Бурунді
Музика Бурунді